Tomozawa ist der Familienname folgender Personen:

 Gōki Tomozawa (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Takaki Tomozawa (* 1993), japanischer Fußballspieler